Palijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palijärvi (sjö i Södra Savolax), 
 Palijärvi (sjö i Södra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar